World Gone Crazy — тринадцатый студийный альбом The Doobie Brothers, вышедший в 2010 году.

Об альбоме 
Пластинка вышла через 10 лет после предыдущей работы группы, альбома Sibling Rivalry. Музыканты возобновили сотрудничество с продюсером Тедом Темплманом, с которым работали в 1970-е годы. Под его руководством было выпущено 11 новых песен.

Главным синглом альбома стала композиция «Nobody», представлявшая собой переработку песни с дебютной пластинки The Doobie Brothers.

На сайте AllMusic World Gone Crazy назвали «плотным альбомом, который напоминает дни былой славы». В рецензии Криса Робертса для BBC пластинку окрестили возвращением к калифорнийскому року середины семидесятых.

Список композиций 
 «A Brighter Day» (Том Джонстон) — 3:54
 «Chateau» (Патрик Симмонс, Тэд Темплман) — 4:18
 «Nobody» (Джонстон) — 4:35
 «World Gone Crazy» (Джонстон) — 5:10
 «Far from Home» (Симмонс, Темплман) — 3:45
 «Young Man’s Game» (Джонстон) — 5:32
 «Don’t Say Goodbye» (feat. Michael McDonald) (Симмонс, Темплман) — 4:53
 «My Baby» (Джонстон) — 4:03
 «Old Juarez» (Джонстон) — 3:47
 «I Know We Won» (feat. Willie Nelson) (Вилли Нельсон, Симмонс) — 4:05
 «Law Dogs» (Джонстон) — 3:10
 «Little Prayer» (Симмонс) — 2:57
 «New York Dream» (Джонстон) — 4:39
 «Delta Devil Dog» (Japan Only) McFee — 0:45
 «Lie To Me» (Japan Only) (Джонстон) — 3.59

iTunes Edition
«Little Prayer» (Симмонс) — 2:57
«New York Dream» (Джонстон) — 4:39
«Black Water» (Live on Acoustic Café Big Sky) (Симмонс) — 3:59
«Nobody» (Live on Acoustic Café Big Sky) (Джонстон) — 5:04

Участники записи 
 Том Джонстон — гитара, вокал, бэк-вокал
 Патрик Симмонс — гитара, вокал, бэк-вокал
 Джон Макфи — гитара, банджо, мандолина, перкуссия, виолончель, ударные, вокал, добро
 Майкл Хоссек — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Альбомы The Doobie Brothers